Ithomi – ex comune della Grecia nella periferia del Peloponneso
Ithomi – ex comune della Grecia nella periferia della Tessaglia